4,5-Дигидрооротовая кислота — производное оротовой кислоты, промежуточный метаболит в биосинтезе пиримидинов.

Примечания 

Имиды
Пиримидины